

Localidades

 Peralta — município da província de Azua

 Peralta (Navarra)
 Peralta de Alcofea, Aragão
 Peralta de Calasanz, Aragão

 Peralta (Novo México) — região censitária 

 Praia da Peralta — freguesia da Atalaia, Lourinhã

 Zona Arqueológica de Peralta 

 Cuchilla de Peralta

Pessoas
 Alfredo Enrique Peralta Azurdia - presidente da Guatemala.
 Ángel Peralta Pineda - toureiro e escritor espanhol.
 Ángela Peralta - cantora soprano mexicana.
 Austin Peralta - compositor e pianista norte-americano. 
 Frances Peralta - cantora de ópera norte-americana. 
 Iris Edith Peralta - botânica argentina
 José Marfil Peralta - soldado espanhol, escritor e combatente na II Guerra Mundial.
 Julio Leonardo Peralta Martínez - tenista profissional chileno.
 Oribe Peralta Morones - futebolista mexicano.
 Robert "Robbie" Peralta - lutador norte-americano de artes marciais mistas.
 Stacy Peralta - produtor, diretor, documentarista e empresário.
 Walter Horacio Peralta Saracho - futebolista uruguaio.

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de sobrenomes